Saint-Léonard (Luik), een wijk in Luik
 Saint-Léonard (Zwitserland)

 Saint-Léonard (Gers)
 Saint-Léonard (Marne)
 Saint-Léonard (Pas-de-Calais)
 Saint-Léonard (Seine-Maritime)
 Saint-Léonard (Vosges)
ook:
Saint-Léonard-de-Noblat, Haute-Vienne
Saint-Léonard-des-Bois, Sarthe
Saint-Léonard-des-Parcs, Orne
Saint-Léonard-en-Beauce, Loir-et-Cher

In Canada:
Saint-Léonard (Canada)

Zie ook
Leonardus of Sint Lenaart
Sint-Lenaarts, een dorp in de provincie Antwerpen